Plešivec heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Plešivec (Slowakei), Gemeinde im Okres Rožňava, Slowakei (dt. Pleissnitz)

 Tanzenberg (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft von Deutsch-Griffen, Kärnten (slowenischer Name)
 Plešivec (Český Krumlov), Stadtteil von Český Krumlov, Tschechien (dt. Flößberg)
 Plešivec (Dubá), Ortsteil von Dubá, Okres Česká Lípa, Tschechien (dt. Kahlenberg)
 Plešivec (Lípa u Merklína), Wüstung auf den Fluren von Lípa u Merklína, Okres Karlovy Vary, Tschechien (dt. Kaff am Pleßberg)
 Plešivec (Volary), Wüstung auf den Fluren von Volary, Okres Prachatice, Tschechien (dt. Kolmberg)
 Plešivec (Velenje), Ortsgemeinschaft der Stadtgemeinde Velenje in Nordslowenien
Berge:
 Plešivec (Erzgebirge) (1028 m), bei Abertamy im Erzgebirge, Tschechien (dt. Pleßberg)
 Plešivec (Riesengebirge) (1210 m), südöstlich von Harrachov im Riesengebirge, Tschechien (dt. Eisberg)
 Plešivec (Böhmerwald) (978 m), bei Jelení im Böhmerwald, Tschechien (dt. Flößberg) 
 Plešivec (Duppauer Gebirge) (842 m), bei der Wüstung Dlouhá im Duppauer Gebirge, Tschechien (dt. Plesselberg)
 Plešivec (Lausitzer Gebirge) (597 m) bei Chřibská im Lausitzer Gebirge, Tschechien (dt. Plissenberg)
 Plešivec (Böhmisches Mittelgebirge) (509 m), im Böhmischen Mittelgebirge, Tschechien (dt. Eisberg)

Baulichkeiten:
 Burg Plešivec, prähistorische Befestigung bei Jince, Okres Příbram, Tschechien